Cornerstone (band) - Een hardrockband.
Cornerstone (magazine) - Een magazine gepubliceerd door Jesus People USA in Chicago.
Cornerstone (software) - Een computerprogramma.
Cornerstone (Styx) - Een album van Styx.
Cornerstone Church - Een populaire, evangelische kerk in Nottingham.
Cornerstone Television - Een televisiezender in de Verenigde Staten.
Cornerstone (single) - Een single van Arctic Monkeys.
Cornerstone (festival) - Een jaarlijks muziekfestival in de staat Illinois, Verenigde Staten.